Шиповатое — название населённых пунктов на Украине:

 Шиповатое — село в Великобурлукском районе Харьковской области.
 Шиповатое — поселок в Великобурлукском районе Харьковской области.